5. Mistrzostwa świata w biathlonie kobiet odbyły się w 1988 w Chamonix we Francji. Zostały one rozegrane, ponieważ biathlon kobiecy nie znalazł się w programie Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1988. Podczas mistrzostw reprezentantki RFN zdobyły swój pierwszy złoty medal.

Wyniki

Sprint

Bieg indywidualny

Sztafeta

Klasyfikacja medalowa

Linki zewnętrzne 
 skisport365.com: WSC 1988 10 km Individual 
 skisport365.com: WSC 1988 5 km Sprint 
 skisport365.com: WSC 1988 3x5 km Relay 

1988 w sporcie
1988 we Francji
Biathlon we Francji
Mistrzostwa świata w biathlonie
Zawody sportowe w Chamonix-Mont-Blanc